

Саргая — річка в Башкортостані, права притока Уфи
 Саргая — присілок, Бурзянський район, Башкортостан
 Саргая — селище, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область

Див. також 
 Велика Саргая